Sezon ukraińskiej Profesjonalnej Hokejowej Ligi był rozgrywany na przełomie 2011 i 2012. Był to pierwszy sezon rozgrywek PHL i zarazem 20. sezon rozgrywek o mistrzostwo Ukrainy w hokeju na lodzie. 

Tytułu mistrzowskiego bronił zespół klubu Donbas Donieck, którego druga drużyna przystąpiła do edycji 2011/2012.

Sezon zasadniczy 

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WDK = Wygrane po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek.

      = Awans do rywalizacji o miejsca 1–4.       = Awans do rywalizacji o miejsca 5–8.

Faza play-off

O miejsca 5–8

O miejsca 1–4

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne:
 Najlepszy bramkarz: Siergiej Zawjałow (Kompańjon-Naftohaz Kijów)
 Najlepszy obrońca: Jauhienij Krywamaz (Kompańjon-Naftohaz Kijów)
 Najlepszy napastnik: Andriej Nikoliszyn (Sokił Kijów)
 Najskuteczniejszy zawodnik: Kostiantyn Kasianczuk (Sokił Kijów)
 Najlepszy zawodnik: Kostiantyn Kasianczuk (Sokił Kijów)
 Najlepszy młody zawodnik: Artem Kobykow (Charkiwśki Akuły)
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) w fazie play-off: Jurij Kokszarow (Donbas-2 Donieck)
 Najlepszy trener: Aleh Mikulczyk (Donbas-2 Donieck)

Przypisy 

Hokej na lodzie na Ukrainie
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 na Ukrainie
2012 na Ukrainie